Pfafferott ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Pfafferott (* 1982), deutsche Journalistin und Dokumentarfilmregisseurin
 Hugo Pfafferott (1831–1888), deutscher Politiker (Zentrum), MdR